Ndengese peut désigner :
les Ndengese, un peuple de la République démocratique du Congo
le ndengese (ou bondengese), leur langue